Герріман () — власна назва, поширена в якості прізвища.

 Деймон Герріман — австралійський актор
 Делм Герріман — британський професійний баскетболіст
 Дон Герріман — канадський професійний хокеїст
 Джордж Герріман — американський автор коміксів і карикатурист

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем